Deni – macedońska moneta zdawkowa

Osoby o tym nazwisku:
 Said Abdullahi Deni – somalijski polityk
 Wiktor Deni – rosyjski satyryk, grafik i karykaturzysta

Inne:
 (9140) Deni – planetoida z grupy pasa głównego asteroid